Filip II kan syfta på bland andra:

 Filip II (romersk kejsare)
 Filip II August av Frankrike
 Filip II av Spanien
 Filip II av Makedonien
 Filip II av Pommern

Regentnamn

de:Liste der Herrscher namens Philipp#Philipp II.